«Принцесса Монако» () — американский биографический фильм о жизни Грейс Келли, снятый режиссёром Оливье Дааном. Главную роль исполняет Николь Кидман. В других ролях снялись Тим Рот, Фрэнк Ланджелла, Паркер Поузи, Дерек Джейкоби, Пас Вега, Роджер Эштон-Гриффитс и Майло Вентимилья. 14 мая 2014 года лента открыла 67-й Каннский кинофестиваль, где была разгромлена кинопрессой

Сюжет 
Фильм рассказывает историю голливудской актрисы Грейс Келли, ставшей княгиней Монако, после замужества с князем Ренье III. В 1962 году замужняя Грэйс неожиданно сталкивается с кризисом личности — муж занимается государством, двор Монако её не принимает, да к тому же приезжает А. Хитчкок и предлагает своей любимице роль в фильме Марни. Келли принимает единственно верное решение — верность и честь.

В ролях 
 Николь Кидман — Грейс Келли (княгиня Монако)
 Тим Рот — князь Ренье III
 Фрэнк Ланджелла — отец Фрэнсис Такер
 Паркер Поузи — Мадж Тиви-Фауко
 Майло Вентимилья — Руперт Аллен
 Дерек Джейоби — граф Фернандо Д’Элиерес
 Пас Вега — Мария Каллас
 Джеральдин Сомервилль — принцесса Антуанетта
 Жанна Балибар — графиня Бачиокки
 Николас Фаррелл — Жан-Чарльз Рэй
 Роберт Линдси — Аристотель Онассис
 Роджер Эштон-Гриффитс — Альфред Хичкок
 Флора Николсон — Филлис Блам
 Андре Панверн — Шарль де Голль

Съёмки 
В 2011 году сценарий, написанный Арашем Амелем, попал в Голливудский чёрный список сценариев и был назван одним из самых лучших неиспользованных сценариев. Сценарий был приобретён на торгах Пьерром-Анджем Ле Погамом.

Съёмки картины начались 12 сентября в городе Ментоне во Франции. 29-30 октября съёмочную группу видели у «Казино» в Монте-Карло в Монако. Также съёмки картины проходили в Генуе в Италии.

Реакция 
От семьи Гримальди (прямые потомки князя и княгини Ренье) на премьере фильма в Каннах никто не присутствовал. С точки зрения наследников кинолента сильно искажает реальную историю.

Примечания

Ссылки 
 
 Variety: Cannes Film Review: ‘Grace of Monaco’
 The Hollywood Reporter: 'Grace of Monaco': Cannes Review

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-биографии Франции
Фильмы-биографии США
Фильмы-биографии Бельгии
Фильмы-биографии Италии
Фильмы на английском языке
Фильмы на французском языке
Фильмы The Weinstein Company
Фильмы-биографии о монархах
Фильмы Gaumont
Фильмы Бельгии 2014 года
Фильмы Италии 2014 года
Фильмы Франции 2014 года
Фильмы США 2014 года